Itabirito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itabirito (ort), Minas Gerais, 
 Itabirito (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar